The Shape of Punk to Come to ostatni album szwedzkiej grupy Refused.

Lista utworów 
 "Worms of the Senses / Faculties of the Skull" – 7:05
 "Liberation Frequency" – 4:08
 "The Deadly Rhythm" – 3:34
 "Summerholidays vs. Punkroutine" – 4:01
 "Bruitist Pome #5" – 1:25
 "New Noise" – 5:08
 "The Refused Party Program" – 2:38
 "Protest Song '68" – 4:32
 "Refused Are Fuckin Dead" – 5:08
 "The Shape of Punk to Come" – 5:06
 "Tannhäuser / Derivè" – 8:07
 "The Apollo Programme Was a Hoax" – 4:13

Linki zewnętrzne 
 Album na Discogs

Albumy Refused
Albumy muzyczne wydane w roku 1998
Albumy Burning Heart Records